

Назарово — місто, районний центр, Красноярський край
 Назарово — село, Абатський район, Тюменська область
 Назарово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Назарово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Назарово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Назарово — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Назарово — селище, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Назарово — село, Туринський міський округ, Свердловська область
 Назарово — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область